Giovanni Battista Monti (1781-1859) – avvocato e politico svizzero
Giovanni Battista Monti (m. 1657) – pittore italiano
Giovanni Battista Monti (1797-1823) – pittore italiano
Giobatta Monti (m. 1615) – poeta italiano